Brunnenmeisterhaus steht für folgende Gebäude in Augsburg, Bayern:

 Oberes Brunnenmeisterhaus
 Unteres Brunnenmeisterhaus